António Luís de Távora, 2.º Marquês de Távora
 António Luís de Távora 4º Conde de Sarzedas — militar e fidalgo português
 Luís Álvares de Távora, 1.º Conde de São João da Pesqueira
 Luís Álvares de Távora, 1.º Marquês de Távora
 Luís Álvares de Távora, 4.º Comendador de Santo Apolinário de Vila Verde
 Luís Álvares de Távora, 5.º Senhor do Mogadouro
 Luís Álvares de Távora, 6.º Senhor do Mogadouro
 Luís Manuel de Távora, 4º conde de Atalaia

Desambiguações de antropônimos